Collegio elettorale di Serravalle (Piemonte), votazioni per le legislature da I a VI del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Serravalle (Toscana), votazioni per la VII legislatura del Regno di Sardegna